UMF steht als Abkürzung für:
 Ultra Music Festival in Miami
 Unified Method Framework, Framework von IBM
 Universal Messaging Format, XML-Dialekt
 Unique Manuka Factor, siehe Manuka-Honig #Nicht-peroxidische antibakterielle Wirkstärke
 Uhren- und Maschinenfabrik Ruhla, siehe Uhrenwerke Ruhla #Volkseigener Betrieb

umF steht als Abkürzung für:
 unbegleiteter minderjähriger Flüchtling

UMF